Gustorff ist der Name

 des Jazzpianisten Michael Gustorff
 des ersten geschäftsführenden Gesellschafters der Bröhltalbahn, Friedlieb Gustorff